Захос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Захос, Аристотелис (1871—1939) — видный греческий архитектор и градостроитель, автор многих храмов, публичных и частных зданий.
 Захос, Иоаннис (1820—1898) — американский педагог, стенограф.
 Захос, Хелена (1856—1951) — американский педагог.